Dhamar steht für:

 Gouvernement Dhamār, Gouvernement im Jemen
 Dhamar (Stadt), Hauptstadt des Gouvernement Dhamār, Jemen
 Dhamar (Musik), Stil der leichten klassischen nordindischen Musik